Illéla peut désigner :

 le département d'Illéla au Niger,
 la ville d'Illéla au Niger,
 le département d'Illéla au Nigéria.